Quşçu – centro abitato del distretto di Daşkəsən, in Azerbaigian
 Quşçu – centro abitato del distretto di Göygöl, in Azerbaigian
 Quşçu – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian
 Quşçu – centro abitato del distretto di Şamaxı, in Azerbaigian
 Quşçu – centro abitato del distretto di Yevlax, in Azerbaigian